Výraz hodinky může označovat:

 hodinky – malé přenosné hodiny, osobní přístroj na měření času
 církevní hodinky – též kanonické hodinky, dělení dne a noci rytmizující život některých členů křesťanské církve
 denní modlitba církve – křesťanské modlitby pravidelně vykonávané o kanonických hodinkách
 kniha hodinek – kniha obsahující modlitby pro denní modlitbu, typ středověkého rukopisu
 mariánské hodinky – modlitby k Panně Marii utvořené po vzoru denní modlitby církve